Assedio di Valenciennes (6 dicembre 1566 – 23 marzo 1567) – nel corso della Guerra degli ottant'anni
 Assedio di Valenciennes (1677) – nel corso della Guerra d'Olanda
 Assedio di Valenciennes (1793) – nel corso della guerra della Prima coalizione